La Ligue Haïtienne, llamada Digicel Championnat Haitienne por razones de patrocinio, es la liga de fútbol profesional más importante de Haití y que es organizada por la Federación Haitiana de Fútbol.

Historia
La liga fue creada en 1937 y actualmente cuenta con la participación de 18 equipos, en donde el campeón y subcampeón de la liga juegan el Campeonato de Clubes de la CFU.

Equipos 2020-21

Goleadores

Campeones

Títulos por club

Clasificación histórica 
Actualizado el 8 de junio de 2021. La tabla histórica de la Liga de fútbol de Haití desde 1999 hasta 2020. Las temporadas 1987-88 hasta 1998 fueron en formato eliminatorio.
 En color los equipos que disputan la Liga de fútbol de Haití 2020-21.

Véase también 
 Copa de Haití
 Trophée des Champions de Haití
 Segunda División de Haití
 Selección de fútbol de Haití
 Fútbol en Haití

Enlaces externos 
 Haití - List of Champions en RSSSF
 FHF - Facebook 
 Haiti Tempo 
 Campeões do futebol 
Haiti Reference